Георги Карайорданов може да се отнася за:

 Георги Караюрданов (1874 – ?), български географ.
 Георги Карайорданов (1926 – 1998), български оператор.